Cette page présente le bilan saison par saison du Dijon Football Côte d'Or.

Saison par saison

Lien externe 
 Bilan du Dijon FCO sur footballenfrance.fr

Dijon FCO
Dijon FCO